Périphérique ist die allgemeine französische Bezeichnung für:

 Ringautobahnen in Ballungsgebieten
 Stadtautobahnen
 Umgehungsstraßen von Großstädten

Der innere Schnellstraßenring um Paris wird Boulevard Périphérique genannt.
Der mittlere Autobahnring um Paris ist die Périphérique de l'Ile-de-France.
Der äußere Schnellstraßenring um Paris ist die Francilienne.